Ранчо Сан Мигелито има више значења:

 Ранчо Сан Мигелито (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо Сан Мигелито (Плајас де Росарито), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику